David Simon (n. 1982) – cestista statunitense
 David Simón Rodríguez Santana (n. 1989) – calciatore spagnolo
 David Simon (n. 1960) – scrittore, giornalista e produttore televisivo statunitense